NLZ steht als Abkürzung für:

 Nachwuchsleistungszentrum des DFB, siehe auch: Liste der DFB-Leistungszentren

 Netzleitzentrale (DB Netz), Bahnanlage für die überregionale Disposition des Schienenverkehrs  

 Neue Leipziger Zeitung, eine zwischen 1921 und 1940 in Leipzig erschienene Tageszeitung
 Neue Luzerner Zeitung, siehe Luzerner Zeitung #Neue Luzerner Zeitung (NLZ)

Abkürzung